Бассатин () — еврейское кладбище в Каире, Египет. Является вторым по древности еврейским кладбищем в мире после кладбища на Масличной (Елеонской) горе в Иерусалиме. «Бассатин» был основан в 868—884 гг. по приказу Султана Ахмеда Ибн Тулуна, основателя Тулунской династии в Египте.

Султан Ахмед ибн Тулун выделил землю еврейской общине Египта в 868 году, которую в то время возглавлял Саади бен Иосиф — знаменитый еврейский литератор, писавший на арабском.

Площадь кладбища составляет 120 феддан (504 000 кв. м.) и расположено между центром Каира и пригородом Маади. На кладбище похоронены как именитые представители еврейской общины Египта, так и многие простые евреи.

На кладбище в специальном мавзолее похоронен главный раввин Египта Хаим Нахум Эффенди, прослуживший в этой должности c 1925 по 1960 год.

Современность 

В 1978 году президент Еврейского Общинного Совета Каира Кармен Вайнштайн начала кампанию по сохранению и реконструкции кладбища.

В 1991 году с финансовой помощью «Всемирной сефардской федерации» вокруг кладбища была построена стена длиной 2 км и высотой 3 м, охватившая площадь в 35 федданов (147 000 кв. м.).

В 2000 году Аарон Кивиат (Aaron Kiviat), студент Американского университета в Каире, и ещё 5 добровольцев, провели цифровую съемку более 4 000 могил, на которых еще сохранились надписи.

Усилиями еврейских диаспор в Марокко и США и в сотрудничестве с египетскими властями реконструкция кладбища продолжается.. Ведется работа по переводу надгробных надписей с иврита на арабский и английский языки, продолжается каталогизация могил.

Интересные факты 
 По названию кладбища было названо электронное еврейское информационное издание Еврейского Общинного Совета Каира «Бассатин», основанное в 1995 году.

Ссылки 
Виртуальный тур по кладбищу «Бассатин». YouTube. Снимки от 10 марта 2010 года.

Примечания 

Национальные меньшинства
История евреев Египта
Еврейские кладбища
Кладбища Египта
Культовые сооружения Каира